Черноморочка:
 «Черноморочка» — советский фильм режиссёра Алексея Коренева 1959 года.
 «Черноморочка» — женский футбольный клуб из города Одесса, Украина.

См. также 
 Черноморка